

Африкански монарси

Азиатски монарси

Европейски монарси

Монарси в Океания

Панконтинентални монарси

Субнационални монарси